Династия Нгуен:

 Дом (Династия) Нгуен (Юань) (大元 / 元朝, ; 1271—1368) — монгольское государство, основной частью территории которого был Китай. Основано внуком Чингисхана, монгольским ханом Хубилаем.
 Князья Нгуен (, 主阮; 1558—1777) — правители южной части вьетнамской территории в эпоху Возрождённой династии Ле.
 Династия Нгуен (, 阮朝; 1802—1945) — последняя императорская династия во Вьетнаме.